prima battaglia di Bedriaco (14 aprile 69) – Vitellio sconfisse Otone
 seconda battaglia di Bedriaco (24 ottobre 69) – Vespasiano sconfisse Vitellio